Открытый чемпионат Мексики 2015 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2015 году турнир прошёл с 23 февраля по 1 марта. Соревнование продолжало североамериканскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре после Открытого чемпионата Австралии.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Григор Димитров
 в женском одиночном разряде —  Доминика Цибулкова
 в мужском парном разряде —  Кевин Андерсон и  Мэттью Эбден
 в женском парном разряде —  Галина Воскобоева и  Кристина Младенович

Общая информация 
В мужском одиночном турнире приняло участие три представителя Топ-10. Первым сеянным стал Кэй Нисикори (№ 5 в мире на тот момент), а вторым Давид Феррер (№ 9 в рейтинге). Главные фавориты в итоге разыграли титул в финале и победу одержал испанский теннисист. Для Феррера этот титул стал уже четвёртым (первым на хардовом покрытии) на местных соревнованиях (до этого он выигрывал в период с 2010 по 2012 год). По этому показателю Давид сравнялся с Томасом Мустером, который победил в первых четырёх розыгрышах турнира с 1993 по 1996, когда турнир еще проходил в Мехико. Прошлогодний победитель Григор Димитров (№ 10 в рейтинге) был посеян под третьим номером и не смог защитить титул. В матче второго раунда он проиграл, пробившемуся через квалификацию, американцу Райану Харрисону. В основном розыгрыше принял участие один представитель России: Теймураз Габашвили, однако он уступает Иво Карловичу уже на старте.

Лидерами посева в мужском парном соревновании стали Иван Додиг и Марсело Мело. Они смогли подтвердить статус фаворитов и выиграли титул, переиграв в финале Сантьяго Гонсалеса и Мариуша Фирстенберга. Прошлогодние победители Кевин Андерсон и Мэттью Эбден не защищали свой титул.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Мария Шарапова (№ 2 в мире в тот период). Россиянка дошла до полуфинала турнира, но не вышла на матч против третьей сеяной Каролин Гарсии, сославшись на желудочную инфекцию. В финале француженка Гарсия проиграла пятой сеяной на турнире Тимеи Бачински. Тимея стала первым представителем Швейцарии, сумевшим выиграть местные соревнования.

Лидерами посева в женском парном соревновании стала чешская пара Андреа Главачкова и Луция Градецкая. Им удалось дойти до финала, где их дуэт проигрывает вторым номерам посева испанкам Ларе Арруабаррене-Весино и Марии-Тересе Торро-Флор. Прошлогодние чемпионки Галина Воскобоева и Кристина Младенович не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Кэй Нисикори со счётом 6-3, 7-5.
 Феррер выигрывает свой 3-й одиночный титул в сезоне и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нисикори сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Секция 2

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Лара Арруабаррена-Весино /  Мария-Тереса Торро-Флор обыграли  Андреу Главачкову /  Луцию Градецкую со счётом 7-6(2), 5-7, [13-11].
 Арруабаррена-Весино выиграла 1-й парный титул и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Торро-Флор выиграла 1-й парный титул и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2015 года
 WTA Тур 2015 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2015 года
Март 2015 года
2015